

Sigle 
 Zivilprozessordnung – codice di procedura civile nei paesi di lingua tedesca

Codici 
 ZPO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Pine House (Canada)
 zpo – codice ISO 639-3 della lingua zapoteca di Amatlán